Die China Open 2006 waren ein Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Peking. Es war als Turnier der Tier-II-Kategorie Teil der WTA Tour 2006. Das Turnier fand vom 16. bis 24. September 2006 statt.

Im Einzel gewann Swetlana Kusnezowa gegen Amélie Mauresmo mit 6:4 und 6:0. Im Doppel gewann die Paarung Virginia Ruano Pascual / Paola Suárez mit 6:2 und 6:4 gegen Anna Tschakwetadse / Jelena Wesnina.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2006
Tennisturnier in Peking